Турнир «Skate America 2013» — первый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2013-2014. Проходил в  Детройте, Мичиган, США с 18 по 20 октября 2013 года на арене «Джо Луис-арена». Организатором турнира является Ассоциация фигурного катания США при поддержке ИСУ.

Соревнования проходили в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2013 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2013/2014
Спорт в США в 2013 году
Октябрь 2013 года
Международные спортивные соревнования в Детройте